Thanatotheristes (лат., возможное русское название — танатотерист; с  — «жнец смерти») — род динозавров из семейства тираннозаврид, обитавших в позднемеловую эпоху (80,1—79,5 миллионов лет назад) на территории континента Ларамидия. Описан в 2020 году группой палеонтологов под руководством Джареда Вориса. В род включают единственный вид Thanatotheristes degrootorum. Ископаемые остатки найдены в геологической формации  в Канаде.

Описание 
Вид основан на голотипе TMP 2010.5.7, представляющем элементы черепа, длина которого составляла примерно 800 миллиметров, что значительно меньше длины черепа родственного таксона — дасплетозавра. На момент смерти животное не было остеологически зрелым. Соотнесённый с таксоном образец TMP 2018.016.0001, представляющий собой фрагмент правой верхнечелюстной кости, принадлежал неполовозрелой особи.

Авторы описания указали аутапоморфии — характерные черты, по которым диагностируется вид:
 один ряд равномерно расположенных дорсовентрально ориентированных гребней на подкожной поверхности верхней челюсти и передне-вентральной части предглазничной ямки;
 округлый и раздутый край глазницы, расположенный на скуловой кости;
 широкий и округлый сагиттальный гребень на лобной части простирается вперёд до надвисочного гребня;
 соединительная поверхность слёзной кости на передней стороне расширяется переднемедиально под углом ~ 60 ° относительно межлобного шва;
  с двумя выступающими сзади зубцами, сочленяющимися с лобной костью на вентральной поверхности крышки черепа.

Систематика 
Дж. Ворис и его коллеги отнесли нового динозавра к новой клады Daspletosaurini, входящей в состав подсемейства тираннозаврин. Существование этой клады показывает, что имела место географическая обособленность клад тираннозаврид, причём группа литронакс + тератофоней вместе с бистахиэверсором жили на юге Ларамидии, а альбертозаврины и Daspletosaurini занимали территории современной Канады и севера США. Открытие Thanatotheristes демонстрирует, что филогенетически тираннозавриды образовывали клады, состоящие из нескольких родов, а не однородные ветви, как считалось прежде.

Авторы описания составили кладограмму филогенетических связей внутри семейства тираннозаврид.

Примечания 

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2020 году